Palazzo Medici-Soderini si trova a Firenze sul Lungarno Guicciardini 21.

Storia e descrizione
La famiglia Soderini possedeva numerose case su questa parte del fiume, come testimoni anche l'intitolazione del vicino Lungarno Soderini, dove si trovava il principale palazzo familiare, distrutto durante la seconda guerra mondiale. 

Il palazzo del lungarno Guicciardini, come le altre proprietà familiari, venne confiscato dopo il bando della famiglia nel 1494, per la sua opposizione ai Medici, in particolare nella figura-simbolo della restaurazione repubblicana di Pier Soderini.

La famiglia subì una sorta di damnatio memoriae, tanto che ancora oggi è impossibile trovare un loro stemma visibile in città, ma molto tempo dopo venne posta una targa nell'androne del palazzo che ricorda l'amicizia e l'ospitalità dei Soderini a figure importanti come Caterina da Siena, che vi si fermò nel 1377. Inoltre vi si ricordano altri ospiti illustri come Raffaello Sanzio, Napoleone I, Walter Scott e Lord Byron.

La facciata attuale del palazzo è ottocentesca, con portali a tutto sesto al pian terreno, dove oggi si trovano esercizi commerciali, tra bugnato, mentre i piani superiori presentano cinque assi di finestre con timpani e architravi ondulate.

Bibliografia
Francesco Cesati, La grande guida delle strade di Firenze, Newton Compton Editori, Roma 2003.

Voci correlate
Palazzi di Firenze

Medici-Soderini